Eschenau  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Eschenau (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Eschenau im Hausruckkreis, Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Ortsteile:
 Eschenau (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Eschenau (Knetzgau), Ortsteil der Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eschenau (Obersulm), Ortsteil der Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eschenau (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eschenau (Runkel), Stadtteil von Runkel, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Eschenau (Sankt Julian), Ortsteil der Gemeinde Sankt Julian, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Eschenau (Schöntal), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eschenau (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eschenau (Vellberg), Weiler der Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eschenau im Pinzgau, Ortschaft und Katastralgemeinde von Taxenbach, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Eschenau (Gemeinde Vitis), Katastralgemeinde von Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Bahnhöfe:

Burgen:
 Turmhügel Eschenau, abgegangene Turmhügelburg bei Eschenau (Pittenhart), Landkreis Traunstein, Bayern

Sonstiges:
 Eschenau, Mittelwald innerhalb des NSG Gräfholz und Dachsberge, Gemeinde Ergersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern